Buga oder BUGA bezeichnet:

 die Stadt Buga (Kolumbien)
 eine Abkürzung der Bundesgartenschau
 den ehemaligen Namen („Buga-Center“) des Weißeritz-Parks
 umgangssprachlich die Fuldaaue (Kassel)

Buga ist der Familienname folgender Personen:
 Kazimieras Būga (1879–1924), litauischer Sprachwissenschaftler
 Konstantin Buga (* 1985), deutscher Boxer
 Mugurel Buga (* 1977), rumänischer Fußballspieler
 Natalija Nikolajewna Buga (* 1971), russische Skirennläuferin

BuGA steht für:
 Betriebs- und Geschäftsausstattung, ein Bilanzposten im betrieblichen Rechnungswesen.

Siehe auch:
 Puga

BUGA